Вомеку́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Вогези. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на схід від Парижа, 100 км на південь від Меца, 20 км на північний схід від Епіналя.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 111 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 272,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Вомекур на сайті французького Національного інституту географії
 Вомекур на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вомекур на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вомекур на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вомекур на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вогези

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вогези